Stephensoniella kan syfta på:

 Stephensoniella (djur) – ett släkte av ringmaskar
 Stephensoniella (växter) – ett släkte av växter